Федералізація (від  — об'єднання, союз, спілка) — адміністративно-політичний процес та конституційна реформа, які спрямовані на перехід від унітарного державного устрою до федеративного. Також, федералізацією можна назвати процес перетворення конфедерації (союзу суверенних держав) на федерацію. Свого часу через такий процес перетворень пройшли Сполучені Штати Америки (конфедерацію об'єднали у федерацію).

Див. також 
 Федералізм
 Федерація
 Федералізація України

Посилання 
 What Is Federalism? 
 Український федералізм: політичні аспекти.
 Федералізація України. Факти та міфи.
 Словопедія: федералізація — запровадження федеративного ладу в будь-якій країні.

Адміністративно-територіальні реформи